Plaats in Indonesië
 Kandang Mas (Kampung Melayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Kandang Mas (Dawe), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java